Charles Copeland (1858-1945), illustrateur américain.
 Charles Copeland (1924-1979), illustrateur américain.